Cajazeiras — município do estado da Paraíba
 Cajazeiras do Piauí — município 
 Cajazeiras (Fortaleza) — bairro 
 Cajazeiras (Salvador) — bairro 

Desambiguações de topônimos